Sarradsch ist der Name folgender Personen: 

 Abd al-Hamid as-Sarradsch (auch Abdel Hamid al-Saradsch; 1925–2013), syrischer Armeeoffizier und Politiker
 Abū Nasr as-Sarrādsch († 988), persischer Sufi-Gelehrter 
 Ejad al-Sarradsch († 2013), palästinensischer Psychiater und Menschenrechtler
 Fayiz as-Sarradsch (* 1960), libyscher Politiker und Architekt

Siehe auch:
 Mohammad Al Sarraj (* 1998), jordanischer Squashspieler